Тимоневская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское». Имеет второе неофициальное название Еманово.

География 
Деревня расположена в 68 километрах на север от города Вельска , на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Поташевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2183» как «Тимоневская(Тимонинская, Еманово)». Насчитывала 8 дворов, 35 жителей мужского пола и 32 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 13 дворов, 46 мужчин и 48 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»